Il distretto di  Mpanda è un distretto della Tanzania situato nella regione di Katavi. È suddiviso in 18 circoscrizioni (wards) e conta una popolazione di  abitanti (censimento 2012). 

Elenco delle circoscrizioni:
 Ikola
 Kabungu
 Kapalamsenga
 Karema
 Katuma
 Mishamo
 Mpandandogo
 Mwese
 Sibwesa
 Ilembo
 Kakese
 Kashaulili
 Kawajense
 Makanyagio
 Misunkumilo
 Mpanda Hotel
 Nsemulwa
 Shanwe

Note

Voci correlate 
Distretti della Tanzania